Rugama puede referirse a:

Edificaciones 
 Palacio y Capilla de Rugama, palacio situado en el municipio cántabro de Bárcena de Cicero, construido ente 1744 y 1746.

Personalidades 
 Lorenzo de Rugama (1690-1746), militar español.
 Ángel Fernández Rugama (1925-2006), cronista deportivo mexicano.
 Leonel Rugama (1949-1979), poeta nicaragüense y guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
 Eduardo Rugama (1890-1952), actor mexicano.